Bloom Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bloom Lake (Idaho)
 Bloom Lake (Michigan)
 Bloom Lake (Chisago County, Minnesota)
 Bloom Lake (Itasca County, Minnesota)
 Bloom Lake (Oregon)